Че́рхальми () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Черхальми, Дьёрдь (род. 1948) — венгерский актёр театра, кино и телевидения.
  (1871—1908) — венгерская писательница.